Aelurillus aeruginosus  — вид пауков-скакунов.

Распространение 
Обитают в Средиземноморье, например в Сицилии, Испании и Левант (Сирия и Израиль).

Питание 
В основном их рацион состоит из муравьёв.

Ссылки 
 Photography of a feeding female
 Drawings of male

Aelurillus
Животные, описанные в 1871 году
Паукообразные Европы
Таксоны, описанные Эженом Симоном